Флаг городского поселения «Рабочий посёлок Шемыше́йка» Шемышейского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее в центре малиновую фигуру, обозначающую горизонтально вытянутую выделанную кожу, и на её фоне — жёлтое изображение пряжки».

Обоснование символики 
Белое полотнище флага означает чистоту, миролюбие многонационального населения края, основной цвет народных одеяний мордвы, русских.

Малиновая (пурпурная) шкура олицетворяет кожевенное ремесло исторического поселения Шемышейка, символ искусности и мастерства местных ремесленников.

Пряжка — сюльгама — деталь мордовского народного костюма. Изображение сюльгамы олицетворяет скрепительно-связующий смысл совместного, многовекового, мирного и дружного проживания мордвы и русских.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Малиновый цвет (геральдический пурпур) — символ достоинства, величия, благородства.

Примечания